Hugh le Despenser, 1. Baron le Despenser ist der Name folgender Personen:

 Hugh le Despenser, 1. Baron le Despenser († 1265) (um 1223–1265), englischer Adliger 
 Hugh le Despenser, 1. Baron le Despenser († 1349) (um 1308–1349), englischer Adliger